Ellis steht für:
 Ellis (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Jesse Ellis & Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ellis (Alabama)
 Ellis (Idaho)
 Ellis (Illinois), gemeindefreies Gebiet im Christian County, Illinois
 Ellis (Indiana)
 Ellis (Kalifornien)
 Ellis (Kansas), Stadt im Ellis County, Kansas
 Ellis (Louisiana), Ort im Arcadia Parish, Louisiana
 Ellis (Massachusetts)
 Ellis (Minnesota)
 Ellis (Missouri)
 Ellis (Nebraska), Ort im Gage County, Nebraska
 Ellis (New York)
 Ellis (Ohio), gemeindefreies Gebiet im Muskingum County, Ohio
 Ellis (South Dakota)
 Ellis (West Virginia), Ort im Gillmer County, West Virginia
 Ellis (Wisconsin), im Portage County
 Ellis Chapel (Arkansas)
 Ellis Cliffs (Mississippi)
 Ellis Crossroads (Alabama)
 Ellis Crossroads (North Carolina)
 Ellis Flats (Rhode Island)
 Ellis Fork (Virginia)
 Ellis Grove (Illinois)
 Ellis Mill (Tennessee)
 Ellis Mills (Tennessee)
 Ellis Plantation (Georgia)
 Ellis Prairie (Missouri)
 Ellis Store (North Carolina)

weitere geografische Objekte:
 Ellis Bluff, Felsenkliff in der Ross Dependency, Antarktika
 Ellisbreen, Gletscher im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Ellis Camp Branch, Fließgewässer im Logan County, West Virginia
 Ellis Cone, Kegelberg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Ellis-Fjord, Fjord an der Küste des Prinzessin-Elisabeth-Lands, Antarktika, mit Ellis Narrows
 Ellis Gap Branch, Fließgewässer im Marion County, Tennessee
 Ellis Island, Insel bei New York
 Ellis Lake, diverse Seen
 Ellis Lick, Fließgewässer im Knott County, Kentucky
 Ellis Mill Creek, Fließgewässer im Coffee County, Alabama
 Ellis Ridge, Gebirgskamm im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Ellis River, diverse Flüsse
 Mount Ellis, Berg in den Darwin Mountains, Antarktika

im NRHP gelistete Objekte:
 Ellis Avenue Historic District, in Orangeburg, South Carolina, ID-Nr. 85002327
 Ellis Building, in Marysville, Kalifornien, ID-Nr. 76000544
 Ellis Congregational Church, in Ellis, Kansas, ID-Nr. 00000156
 Ellis County Courthouse, in Arnett, Oklahoma, ID-Nr. 85000681
 Ellis County Courthouse Historic District, in Waxahachie, Texas, ID-Nr. 75001971
 Ellis II Site, in Pin Hook, Texas, ID-Nr. 78002967
 Ellis Methodist Episcopal Church, in Ellis Hollow, New York, ID-Nr. 93000443
 Ellis Mounds, in Marysville, Ohio, ID-Nr. 74001638
 Ellis School, in Ashland, Wisconsin, ID-Nr. 80000103
 Ellis Service Station Garage, in Nashville, Tennessee, ID-Nr. 91000436
 Ellis Street Graded School Historic District, in Salisbury, North Carolina, ID-Nr. 99000273
 Ellis Trail, in Hahns Peak, Connecticut, ID-Nr. 82005154
 Ellis-Hampton House, in Pendleton, Oregon, ID-Nr. 86002909
 Ellis-Martin House, in Petaluma, Kalifornien, ID-Nr. 06000915
 Ellis-Schindler House, in Mishawaka, Indiana, ID-Nr. 90001926
 Ellis-Shackelford House, in Phoenix, Arizona, ID-Nr. 83003475
 Ellis-Singleton Building, in Wichita, Kansas, ID-Nr. 06000389

Die Abkürzung ELLIS steht für:
 European Laboratory for Learning and Intelligent Systems, europaweites Netzwerk zur KI-Forschung

Siehe auch:
 Alliss
 Elis
 Ellis Auditorium
 Ellis Mano Band
 Ellis County